Финал Кубка Шотландии по футболу 1964 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1963/64, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Данди». Матч состоялся 25 апреля 1964 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. На три точных результативных удара футболистов  Джимми Миллара (оформил «дубль») и Ральфа Бранда игроки  смогли ответить лишь одним голом в исполнении Кенни Кэмерона. В итоге 3:1 — победа глазговцев.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Данди»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Отчёт о матчах Кубка Шотландии сезона 1963/64 на Soccerbase.com

1964
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Данди»
Футбол в Европе в 1964 году
События 25 апреля
Апрель 1964 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1964 году